

Statistiche

Tornei minori

Singolare

Vittorie (14)

Finali perse (11)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni